Сірак'юс () — американська вимова італійської назви міста Сиракузи (), грецького міста-колонії на острові Сицилія. Топонім, що дуже поширений у Сполучених Штатах Америки.

Сирак'юс — місто, штат Нью-Йорк
 Сірак'юс — місто, штат Індіана
 Сірак'юс — місто, штат Канзас
 Сірак'юс — місто, штат Міссурі
 Сірак'юс — місто, штат Небраска
 Сірак'юс — місто, штат Юта
 Сірак'юс — селище, штат Огайо